Bruchkraut bezeichnet:

 Kahles Bruchkraut
 Wald-Sanikel